Parapodarke lubrica är en ringmaskart som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1882. Parapodarke lubrica ingår i släktet Parapodarke och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lubrica